Мамич (, ) — хорватская и сербская фамилия. Известные носители:

 Мамич, Драго (род. 1954) — хорватский футбольный тренер.
 Мамич, Зоран (род. 1971) — хорватский футболист и тренер.
 Мамич, Милош (1918—1942) — югославский партизан.
 Мамич, Петар (род. 1996) — хорватский футболист

См. также 
 Мамич-Бердей  (? — около 1556) — герой марийского народа.